Hébécourt (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Hébécourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia